L30 est un sigle qui peut faire référence à :
 Autres dermites, d'après la classification internationale des maladies ;
 HMS Blankney (L30), un destroyer d’escorte de la Royal Navy ;
 Royal Ordnance L30, un canon antichar britannique.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres